Никола́й Петро́вич Ивано́вский (1843—1910) — русский врач, судебный медик, профессор, доктор медицины, академик, . Один из основных организаторов судебно-медицинской экспертизы в дореволюционном Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился в 1843 году.

В 1869 году окончил Медико-хирургическую академию. В 1879 году защитил докторскую диссертацию на тему «О висцеральном сифилисе». После защиты работал прозектором на кафедре патологической анатомии Медико-хирургической академии под руководством M. M. Руднева.

В 1877 году стал профессором кафедры патологической анатомии, а с 1891 по 1897 г.г. возглавлял кафедру судебной медицины Медико-хирургической академии. В 1892 году Н. П. Ивановскому было присвоено звание академика. В 1897 году он уволился из Медико-хирургической академии, но продолжил активную судебно-медицинскую деятельность.

В 1901 году организовал кафедру судебной медицины в Женском медицинском институте, которой руководил до самой смерти.

Н. П. Ивановский был членом Военно-медицинского учёного комитета, учёным секретарём Медицинского совета Министерства внутренних дел (высшей медицинской инстанции в Российской империи), председателем комиссии по составлению истории Медико-хирургической академии к столетнему юбилею, совещательным членом медицинского совета МВД, вице-председателем общества русских врачей, редактором газеты «Русская медицина».

Научная деятельность 
Основные научные работы Н. П. Ивановского посвящены изучению сифилиса, холеры и других инфекционных болезней. Написанный им учебник «Патологическая анатомия» выдержал целый ряд изданий. Н. П. Ивановский был одним из основных организаторов судебно-медицинской экспертизы в дореволюционном Санкт-Петербурге.

В 1908 году Н. П. Ивановский вместе с ученицей  выдвинул в качестве признака прижизненности повреждений наличие эритроцитов в региональных лимфатических узлах, появление которых в железах происходит сразу же после нанесения повреждения. Важное судебно-медицинское значение имела также его работа об установлении тяжести несмертельных телесных повреждений.

Под руководством Н. П. Ивановского было защищено более 20 диссертаций по вопросам патологической анатомии и судебной медицины.

Библиография 
 Материалы к учению о висцеральном сифилисе : Паренхиматоз. изменения железистых органов у сифилитиков (диссертация). — : тип. В. Демакова, 1871. — 54 с.
 Гистологические изменения легких при оспе // «Медицинский вестник», 1876.
 К патологической анатомии сыпного тифа, 1876.
 Бактериологическое воспаление почек как последствие рожи // «Больничная газета Боткина», 1882.
 Патологическая анатомия. — , 1882.
 Учебник общей патологической анатомии. — Санкт-Петербург : тип. и хромолит. А. Траншеля, 1885. — [2], 856, VII с.
 Патологическая анатомия холеры : [Из наблюдений в холер. эпидемию 1871-72 г. в Петербурге] / [Соч.] проф. Н. П. Ивановского. — Санкт-Петербург : типо-лит. П. И. Шмидта, 1885. — 27 с.
 Краткий учебник частной патологической анатомии. — Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1887. — 112 с.
 Краткий учебник частной патологической анатомии. — Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1888. — [2], 354, II с.
 Об изменениях мальпигиевых клубков при воспалительных заболеваниях почек. — [Санкт-Петербург] : тип. П. И. Шмидта, ценз. 1889. — 26 с.
 Учебник частной патологической анатомии / [Соч.] Заслуж. проф. Н. Ивановского. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1898. — [2], II, 375 с.

Источники

Ссылки 
 
 Ивановский Николай Петрович

Венерологи Российской империи
Медики Российской империи
Судебные медики Российской империи
Патологоанатомы по алфавиту
Патологоанатомы Российской империи
Преподаватели Санкт-Петербургского женского медицинского института